Ульрих Рюкрим (Ulrich Ruckriem, 30 сентября 1938, Дюссельдорф, Германия) — немецкий художник.

Биография и творчество 
Рюкрим является крупнейшим немецким скульптором своего поколения, участник Документы 5, 7, 8 и 9. В 1978 он представлял Германию на Венецианской биеннале. Работы художника находятся в музейных коллекциях США и Европы, включая Tate Gallery, Лондон; Национальную Галерею, Берлин; Moderna Museet, Стокгольм; Музей современного искусства, Чикаго и Художественный институт Чикаго.

Ульрих Рюкрим родился в 1938 в Дюссельдорфе. С 1959 по 1961 он работал каменщиком в Кёльнском соборе, что наложило отпечаток на его скульптурные работы. Рюкрим путешествовал по Южной Европе, Марокко и Тунису в 1962. После своего возвращения он решил стать скульптором и поселился в Нерфенихе около Дюрена в 1963. Его первая персональная выставка состоялась годом позже в Leopold-Hoesch Museum в Дюрене.

Рюкрим разработал свой собственный метод в 1968. Рабочий материал и рабочий процесс становятся объектом работы по дублированию, расщеплению, вычитанию и незначительному изменению исходного материала. Скульптор переехал в Менхенглабдах в 1969, где делил студию с Blinky Palermo на старой фабрике. Его первая выставка с новыми каменными скульптурами прошла в тот же год в Galerie Konrad Fischer в Дюссельдорфе. Художник расширил диапазон материалов в конце 1970-х, он начал экспериментировать с гранитом, доломитом, деревом и железом.

Ульрих Рюкрим преподавал (был профессором скульптуры) в Hochschule fur Bildende Kunst, Гамбург (1975—1984) и в Kunstakademie, Дюссельдорф (1984—1987). Художник живёт и работает в Кёльне и Клонегале (Ирландия).

Персональные выставки

Примечания

Ссылки 
 Галерея Nordenhake
 ArtNet
 Donald Young Gallery
 Boutwell Draper Gallery

Современные художники Германии
Лауреаты Немецкой премии критиков по изобразительному искусству